Zespół Pradera-Williego, ang. Prader-Willi Syndrome (PWS)
 Podlaska Wytwórnia Samolotów
 Park Wiatrowy Suwałki